Die Deutsche Jugendkraft Konstanz (Deutsche Jugendkraft Konstanz e.V.) ist ein Sportverein aus Konstanz am Bodensee. Der Verein gehört mit seinen Fußballmannschaften dem Südbadischen Fußball-Verband an (SBFV). Die DJK Konstanz ist der älteste Fußballverein in Konstanz, der noch unter seinem ursprünglichen Namen spielt. Die Heimspiele trägt der Verein auf dem Tannenhof Sportplatz mitten im Lorettowald aus. Zudem bietet der Verein Futsal an und hat eine Aerobic sowie eine RC-Car Abteilung.

Geschichte 
Der Verein wurde 1926 in Konstanz am Bodensee gegründet. Infolge der Machtübernahme der Nationalsozialisten wurden die Vereine der Deutschen Jugendkraft 1933 verboten und aufgelöst. Am 12. Dezember 1959 wurde die DJK Konstanz wiedergegründet.

Erstmalige überregionale Aufmerksamkeit erlangten die Fußballer des DJK Konstanz mit dem Aufstieg in die Amateurliga Schwarzwald-Bodensee im Jahr 1973. Durch eine Neuorganisation der Fußballligen wechselte der Verein 1974 in die 1. Amateurliga Südbaden. Als fünftplatzierter der 1. Amateurliga gehörte die DJK Konstanz 1978 zu den Gründungsmitgliedern der Oberliga Baden-Württemberg. Nachdem man in den ersten beiden Spielzeiten noch die Plätze sieben und elf belegte, musste man nach Ende der Saison 1980/81 als Tabellenletzter mit lediglich 9:59 Punkten und 32:147 Toren absteigen. Damit hält die DJK Konstanz die Negativrekorde für die wenigsten Punkte und die meisten Gegentore in einer Spielzeit der Oberliga Baden-Württemberg. Zudem verlor die Mannschaft in dieser Saison dreimal zweistellig, darunter 2:13 gegen den SV Sandhausen, was bis heute die höchste Heimniederlage in der Geschichte der Oberliga war.

Während der Glanzzeit des Vereines, gab es Duelle mit Traditionsclubs wie Eintracht Frankfurt oder dem 1. FC Nürnberg.

Nach dem Abstieg konnte sich der Verein noch drei Spielzeiten in der Verbandsliga Südbaden halten, aus der er jedoch 1984 ebenfalls abstieg. Zu Beginn der Spielzeit 1983/1984 galt die DJK noch als einer der Mitfavoriten. Doch schon vor Spielbeginn gab es Querelen. Dem letzten Sieg am 17. September 1983 folgten 23 Niederlagen. 41 eingesetzte Akteure waren zu dem Zeitpunkt rekordverdächtig. Nach drei Abstiegen in Folge rutschte der Verein bis in die Kreisliga A ab. 

In der Saison 2009/10 wurde die DJK Konstanz Vizemeister der Kreisliga A und schaffte nach erfolgreich absolvierten Relegationsspielen den Aufstieg in die Bezirksliga Bodensee.Nach zwei Spielzeiten in der Bezirksliga stieg der Verein 2012 wieder ab und spielt inzwischen in der Kreisliga B. 

Seit November 2022 gehört die DJK Konstanz zu den Gründungsmitgliedern der SBFV Futsal-Verbandsliga und hat somit die Abteilung Fußball um die Sparte Futsal erweitert.

Zudem hat der Verein die Abteilungen.

- Areobic 
- Mini-Car

Platzierungen seit Wiedergründung 

Grün unterlegte Spielzeiten kennzeichnen einen Aufstieg, rot unterlegte Spielzeiten einen Abstieg.

Erläuterung der Spielklassen vor 1978:

Vor 1945 wirkten die DJK-Vereine nicht in den Spielklassen des Deutschen Fußball-Bundes mit, sondern spielten in eigenen Spielklassen untereinander.

Erfolge (Fußball) 
 Qualifikation zur Oberliga Baden-Württemberg 1978
 Aufstieg in die 1. Amateurliga 1973

Persönlichkeiten 
 Günter Eisele (ab 1974)
 Andreas Kaufmann (ehemaliger Bundesligaspieler des SC Freiburg)

Einzelnachweise 

Fußballverein aus dem Landkreis Konstanz
Verein im Südbadischen Fußball-Verband
Mitgliedsverein im DJK-Sportverband
DJK
Gegründet 1926
Gegründet 1959